Hermann Bruder (5 de Março de 1921 - 9 de Fevereiro de 1996) foi um comandante de U-Boot que serviu na Kriegsmarine durante a Segunda Guerra Mundial.

Comandantes de U-Boot
Pessoas da Segunda Guerra Mundial (Alemanha)